Die COVID-19-Pandemie auf den Seychellen tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Bereits am 9. März 2020 kündigten die Seychellen vor der geplanten Ankunft eines norwegischen Schiffs eine vorübergehende Schließung der Inseln für Kreuzfahrtschiffe an. Ebenfalls am 9. März 2020 untersagten die Seychellen Personen aus den Seychellen die Einreise nach China, Südkorea, Italien und in den Iran. Eine Ausnahme galt für zurückkehrende Einwohner.

Am 14. März 2020 wurde die ersten beiden COVID-19-Erkrankungen auf den Seychellen bestätigt. Bei den beiden Fällen handelte es sich um Personen, die mit einer dritten Person in Italien in Kontakt standen, die ebenfalls positiv getestet wurde. Im WHO-Situationsbericht tauchten diese beiden Fälle erstmals am 16. März 2020 auf.

Am 15. März wurde ein dritter Fall bestätigt, der aus den Niederlanden auf die Seychellen importiert wurde.  Bis zum 16. März gab es vier bestätigte Fälle. Der neue Fall stammte auch aus den Niederlanden.

Ein Mann, der am internationalen Flughafen der Seychellen arbeitet, wurde am 6. April 2020 positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 11 erkrankte Personen. Nach dem Bekanntwerden dieser Infektion trat am 8. April um Mitternacht eine Anordnung zum Reiseverbot auf den Seychellen in Kraft, mit einer Ausnahme für wesentliche Servicemitarbeiter. Diese Maßnahme soll 21 Tage lang aufrechterhalten werden. Am 6. April konnten von den bis dahin elf bestätigten Fällen bereits zwei Patienten als wieder Geheilte gemeldet werden.

Bis zum 23. April 2020 wurden von der WHO elf COVID-19-Erkrankungen auf den Seychellen bestätigt. Am 28. Juni wurden 50 neue Fälle bekannt, am 29. Juni kamen 16 Fälle hinzu.

Am 3. Januar 2021 starb erstmals auf den Seychellen ein Mensch an COVID-19, es handelte sich um einen 57-jährigen Mann mit Vorerkrankungen.

Trotz einer hohen Impfquote mit dem Präparat von Sinopharm wird Stand Mai 2021 von einer Infektionswelle gesprochen.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie auf den Seychellen wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika
 Liste von Epidemien und Pandemien

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Seychellen
Gesundheit (Seychellen)
Geschichte (Seychellen)